Korkina ist der Familienname folgender Personen:

 Jewdokija Innokentjewna Korkina (1917–2009), sowjetisch-russische Turkologin und Hochschullehrerin
 Swetlana Korkina (* 1971), russische Schachspielerin